

Sigle 
 Partner for Development – indica le società individuate come partner per lo sviluppo di un progetto
 Phase-Frequency Detector – comparatore di fase e frequenza
 Process Flow Diagram – diagramma che illustra lo schema dei processi e delle apparecchiature di un impianto industriale
 Primary flight display – strumentazione di bordo dedicata alle informazioni di volo ed assetto di un velivolo
 Probability of Failure on Demand – probabilità di guasto di un componente o una funzione di sicurezza, usato nella normativa di sicurezza per l'industria di processo per la determinazione del livello di sicurezza (SIL)

Codici 
 PFD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Frederick (Stati Uniti)